Nello Boscagli – partigiano e militare italiano
 Olivier Boscagli – calciatore francese